Claudio Bonivento – produttore cinematografico, produttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano
Eugenio Bonivento – pittore italiano
Ferruccio Bonivento – arbitro di calcio italiano
Mario Bonivento – calciatore e allenatore di calcio italiano
Oscar Bonivento – compositore di scacchi italiano